Leachia är ett släkte av bläckfiskar. Leachia ingår i familjen Cranchiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bläckfiskar
Leachia